SLD est un sigle :
 Sauver Le Darfour : association française contre les massacres du Darfour (l'analogue du Save Darfur Coalition américain)
 SLD est le sigle de Second-Level Domain (domaine de deuxième niveau).
 SLD est le sigle de Sojusz Lewicy Demokratycznej (Alliance de la gauche démocratique), un parti politique polonais.
 SLD est le sigle de Styled Layer Descriptor (fichier XML utilisé par les systèmes d'information géographique, notamment par les Web Map Services).
 SLD-résolution, un algorithme (Sélectionné, Linéaire, Défini)
 SLD désigne dans le domaine médical les « soins de longue durée »